Cabelo crespo
Hernán Crespo - treinador e ex-futebolista

Localidades 
Crespo (Entre Ríos) - na Argentina
Crespo (Manaus) - no Brasil
Crespo (Venezuela) - na Venezuela
Crespos - em Portugal
Crespos (Espanha)

Desambiguação